Satyrium kan syftapå:

 Satyrium (djur) – ett släkte av fjärilar
 Satyrium (växter) – ett släkte av växter